Линц-ам-Райн () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Нойвид. Подчиняется управлению Линц-ам-Райн.  Население составляет 5818 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,98 км². Официальный код — 07 1 38 041.

Город подразделяется на 3 городских района.

Экономика и инфраструктура 
Основной отраслью в Линце является туризм. Раньше большую роль в Линце играла добыча базальта.

Компании-резиденты 
 BAG — базальтовое акционерное общество
 Niedax GmbH & Со KG: Системы прокладки кабеля
 Deutag GmbH & Со KG: производство асфальта
 Steiner Römische-Glashütte GmbH производство стекла
 Шинный центр в Линце (продажа и установка шин)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца